Gräsörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gräsörarna, Sibbo, Nyland, 
 Gräsörarna, Borgå, Nyland,

Se även
Gräsören

Robotskapade Finlandförgreningar